Список замков, крепостей, дворцов и малых замков Праги.

 Каетанка (замок)
 Куглвайт (град)
 Кунратице (замок)
 Летоградек королевы Анны
 Лебень (замок)
 Лохков (замок)
 Малешице (замок)
 Мохнув летоградек
 Мостодржительский летоградек
 Мичовна (замок)
 Мотол (замок)
 Нови-Град-у-Кунратиц
 Петровице (замок)
 Портгеймка (замок)
 Пражский Град
 Праче (замок)
 Сухдол (замок)
 Тройский замок
 Угржиневес (замок)
 Хвалы (замок)
 Ходов (замок)
 Чаковице (замок)
 Чертоусы (замок)

Ссылки 
 CZECH REPUBLIC — Manors, Castles, Historical Towns
 Замки Чехии
 Замки и грады Чехии

Прага
Замки